The Album Collection – raccolta dei CCCP - Fedeli alla linea del 2011.
 The Album Collection – raccolta di Amy Winehouse del 2012.
 The Album Collection – raccolta di Elvis Presley del 2016.